Australoheros — рід риб родини цихлових (Cichlidae), що налічує 19 видів.

Види 
 Australoheros autrani Ottoni & Costa 2008
 Australoheros barbosae Ottoni & Costa 2008
 Australoheros charrua Říčan & Kullander 2008
 Australoheros facetus (Jenyns 1842)
 Australoheros forquilha Říčan & Kullander 2008
 Australoheros guarani Říčan & Kullander 2008
 Australoheros ipatinguensis Ottoni & Costa 2008
 Australoheros kaaygua Casciotta, Almirón & Gómez 2006
 Australoheros macacuensis Ottoni & Costa 2008
 Australoheros macaensis Ottoni & Costa 2008
 Australoheros minuano Říčan & Kullander 2008
 Australoheros muriae Ottoni & Costa 2008
 Australoheros paraibae Ottoni & Costa 2008
 Australoheros ribeirae Ottoni, Oyakawa & Costa 2008
 Australoheros robustus Ottoni & Costa 2008
 Australoheros saquarema Ottoni & Costa 2008
 Australoheros scitulus (Říčan & Kullander 2003)
 Australoheros taura Ottoni & Cheffe 2009
 Australoheros tembe (Casciotta, Gómez & Toresanni 1995)

Джерела 

Риби Південної Америки
Cichlasomatinae